Села:
 Вовчків — Київська область, Бориспільський район
 Вовчків — Київська область, Вишгородський район
Присілок:
 Вовчків — присілок села Маріямпіль Івано-Франківської області